I Campionati del mondo di triathlon del 2008 (XX edizione) si sono tenuti a Vancouver, Canada in data 5 giugno 2008.

Tra gli uomini ha vinto lo spagnolo Javier Gómez, mentre la gara femminile è andata alla britannica Helen Jenkins. La gara Under 23 è andata al britannico Alistair Brownlee e alla svizzera Daniela Ryf.

La gara junior ha visto trionfare il francese Vincent Luis, mentre tra le donne ha vinto la britannica Kirsty McWilliam.

Il titolo di Campione del mondo di triathlon della categoria under 23 è andato al britannico Alistair Brownlee. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di triathlon della categoria under 23 l'elvetica Daniela Ryf.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2008
Triathlon ai Giochi olimpici
Pechino 2008
Gara maschile
Gara femminile

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Vancouver
Triathlon nel 2008